Рід налічує 3 види риб родини цихлові.

Види 
 Ctenochromis benthicola (Matthes, 1962) 
 Ctenochromis horei (Günther, 1894) 
 Ctenochromis luluae (Fowler, 1930)
 Ctenochromis oligacanthus (Regan, 1922)
 Ctenochromis pectoralis Pfeffer, 1893 
 Ctenochromis polli (Thys van den Audenaerde, 1964)

Переглянуті (старі) назви 
 Ctenochromis strigigena див. Haplochromis bloyeti (Sauvage 1883)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae